La saison 2010-2011 de Ligue 2 est la soixante-douzième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). Division venant après la Ligue 1, elle oppose en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. Le championnat a débuté le vendredi  et s'est terminé le .

Promu en début de saison, Évian réalise l'exploit en remportant le championnat après avoir gagné le National, et obtient pour la première fois sa promotion en Ligue 1 où l'accompagnent Ajaccio et Dijon.

Équipes participantes 

Parmi les 20 clubs du championnat, Évian Thonon Gaillard FC, le Stade de Reims et l'ESTAC Troyes proviennent de National et Le Mans FC, l'US Boulogne et le GF38 de Division 1. Le tenant du titre 2009-2010, le SM Caen, dispute cette saison la Ligue 1.

Compétition

Règlement 

Calcul des points :
 3 pts pour une victoire.
 1 pt pour un match nul.
 0 pt pour une défaite.

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Différence de buts
 Nombre de buts marqués
 Différence particulière
 Classement du fair-play

Classement final 

Voici le classement général, mis à jour le  à l'issue de la .

 

 

Note  : Le Grenoble Foot 38, relégué en National à l'issue de la saison, est rétrogradé en CFA par la DNCG. Mais à la suite de la liquidation judiciaire de sa SASP, le GF38 descend finalement en CFA 2.

Domicile et extérieur

Résultats

Leader journée par journée

Évolution du classement

Statistiques

Classement des buteurs 

Lors des 380 matchs joués, 861 buts sont inscrits (2,27 par match).

Mis à jour le , après la .

Meilleurs passeurs 

Mise à jour le , après la .

Classement du fair-play 

Mis à jour le , au terme du championnat.

Stades et affluences 

L'affluence totale lors des 380 rencontres disputées est de 2 599 448 spectateurs (6 841 par match).

Mis à jour le , au terme du championnat.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat de France de football 2010-2011
 Championnat de France de football National 2010-2011
 Championnat de France amateur de football 2010-2011
 Championnat de France amateur 2 de football 2010-2011
 Coupe de France de football 2010-2011
 Coupe de la Ligue française de football 2010-2011
 2010 en football
 2011 en football

France M2